Dans les baladeurs et amplificateurs audio, le loudness désigne un correcteur physiologique.
 En radiodiffusion et en télévision, loudness est utilisé couramment pour désigner la sonie psychoacoustique.
 Loudness  (ラウドネス) est un groupe de Heavy metal traditionnel japonais.
 Loudness,  album de ce groupe sorti en 1992.